СЕДЕНА има више значења:

 СЕДЕНА (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 СЕДЕНА, Унидад Абитасионал (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику